Perretta ist der Name von: 
 Julian Perretta (* 1989), britischer Musiker
 Michael Perretta (* 1976), US-amerikanischer Rapper und Hip-Hop-Produzent, siehe Evidence
 Pier Amato Perretta (1885–1944) war ein italienischer Richter, Antifaschist und Partisan.